Stacey steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Stacy (Vorname) 

Stacey ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Stacey (1933–1960), englischer Rennfahrer
 Cara Stacey (* um 1987), südafrikanische Musikwissenschaftlerin und Musikerin
 Charles Perry Stacey (1906–1989), kanadischer Militärhistoriker
 Eric Stacey (1903–1969), US-amerikanischer Produktionsmanager und Regieassistent
 Frank D. Stacey (* 1929), australischer Geophysiker
 Hans Stacey (* 1958), niederländischer Rallyefahrer
 Jack Stacey (* 1996), englischer Fußballspieler
 John Stacey (1924–1981), britischer Air Chief Marshal
 Ken Stacey, US-amerikanischer Studiomusiker und Backing Vocalist
 Kim Stacey (* 1980), US-amerikanische Snowboarderin
 Laura Stacey (* 1994), kanadische Eishockeyspielerin
 Margaret Stacey (1922–2004), britische Soziologin
 Maurice Stacey (1907–1994), britischer Chemiker
 Nadia Stacey, britische Maskenbildnerin
 Nick Stacey (1927–2017), britischer Sprinter und Priester
 Ralph D. Stacey (* 1942), britischer Organisationstheoretiker
 Terry Stacey (* 1962), britischer Kameramann

Siehe auch:
 Stace
 Stacy
 Steacy